Vladimir Dolničar je ime več oseb:
 Vladimir Dolničar (1911–1967), slovenski baritonist,
 Vladimir Dolničar (1919–1943), slovenski partizan, narodni heroj.